Monserrate (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Monserrate (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo
 Monserrate (berg), een berg in de Colombiaanse hoofdstad Bogota